Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Erblon (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary